Mdiwani oder Mdivani ist der Familienname folgender Personen:

 Alexis Mdivani (1908–1935), US-amerikanischer Polospieler
 Andrei Jurjewitsch Mdiwani (* 1937), belorussischer Komponist
 Budu Mdiwani (1877–1937), sowjetischer Parteifunktionär und Staatsmann
 David Mdivani (1904–1984), Ehemann der Schauspielerin Mae Murray
 Marina Wiktorowna Goglidse-Mdiwani (* 1938), sowjetisch-kanadische Pianistin und Musikpädagogin 
 Nina Mdivani (1901–1987), Ehefrau von Denis Conan Doyle
 Roussadana Mdivani (1905–1938), georgische Prinzessin und Ehefrau des spanischen Malers José Maria Sert
 Serge Mdivani (1903–1936), Ehemann der Schauspielerin Pola Negri

Siehe auch:
 Mdiwani (Adelsgeschlecht), georgisches Adelsgeschlecht